

Anno 
 375 o 375 a.C.

Codici 
 375 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Uzurano, nella prefettura di Hyōgo, in Giappone

Matematica 
 375 – numero